Ледокол «Таймыр»:

 Таймыр (ледокол, 1909) — ледокольный пароход построенный в 1909 году.
 Таймыр (ледокол, 1988) — атомный ледокол построенный в 1988 году.